El término republicano puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

Personas 
 a cualquier persona, cosa u ordenamiento relativo a la forma republicana de gobierno;
 a un/a republicano/a, cualquier persona adepta del republicanismo;

Facciones beligerantes 
 al bando republicano, el contendiente defensor de la Segunda República Española, en la Guerra Civil;

Partidos republicanos 
 a la Propuesta Republicana, PRO, Partido republicano de Argentina;
 a la Federación Republicanos, federación de partidos de España;
 al Partido Republicano de los Estados Unidos;
 al Partido Republicano de Afganistán (Hezb-e Jomhorikhahan);
 al Partido Republicano de Albania;
 a Die Republikaner, Alemania;
 a Republicanos, Brasil
 al Partido Republicano de Angola;
 al Partido Republicano de Armenia;
 al Partido Republicano de Chile;
 al Partido Republicano de Comores;
 al Partido Republicano Nacional; de Costa Rica;
 al Partido Popular Republicano de El Salvador;
 al Partido Republicano de Estonia;
 al Partido Republicano de Francia;
 al Partido Republicano de Georgia;
 al Partido Republicano de Guam;
 al Partido Republicano de Irlanda, el Fianna Fáil;
 al Partido Republicano de Islas Faröe;
 al Partido Republicano de Italia;
 al Partido Republicano de Liberia;
 al Partido Republicano Unido de Lituania;
 al Partido Republicano de Malaui;
 al Partido Republicano de Mariana del Norte;
 al Partido Republicano Socia y Democrático de Mauritania;
 al Partido Republicano de Moldova;
 al Partido Republicano de Mongolia;
 al Partido Republicano de Nueva Zelanda;
 al Partido Republicano de Pakistán;
 al Partido Republicano Portugués;
 al Partido Republicano Sudanés;
 al Partido Popular Republicano de Turquía;
 al Partido Republicano Turco;
 al Partido Federal Republicano de Venezuela;
 al Partido Republicano de Vanuatu;

Lugares 
 al Republicano (Asunción), un barrio de la ciudad de Asunción, en Paraguay;

Barcos 
 al Republicano, un lanchón que estuvo al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata.